Pepe grigio – miscela di pepe bianco e pepe nero (entrambe varietà di spezie ricavare dal Piper nigrum)
 Pepe grigio – cubebe (bacche della pianta Piper cubeba)